В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Марселла Мескер і Паскаль Параді-Мангон 6-4, 6-0.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (2-ге коло)

 Відсутня
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Кріс Еверт (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі /  Андреа Темашварі (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Джо Дьюрі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)